El término semillero apizarrado puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Sporophila schistacea.

 El nombre común de la especie de ave Haplospiza rustica en Venezuela.